Dollinger peut désigner :

Patronyme 
Dollinger est en particulier le nom d'une famille alsacienne d'hommes de lettres et d'administrateurs.
 Albert Dollinger (1909), un diplomate alsacien, frère de Ferdinand
 Eva Maria Dollinger (1978), triathlète autrichienne
 Ferdinand Dollinger (1862-1936), un médecin alsacien, père de Laurent et Philippe
 Laurent Dollinger (1902-1980), un banquier alsacien, fils de Ferdinand
 Léon Dollinger (1866-1921), un directeur de musée, frère de Ferdinand
 Marie Dollinger (1910-1995), une athlète allemande
 Philippe Dollinger (1904-1999), un historien alsacien, fils de Ferdinand
 Werner Dollinger (1918-2008), un homme politique allemand

Voir aussi 
Ignaz von Döllinger (1799-1890), un théologien allemand

Notes et références 

Homonymie de patronyme